

Geografia

Francia 
 La Praz – frazione di Saint-André, comune nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Le Praz – frazione di Beaufort, comune nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Le Praz – frazione di Courchevel, comune nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Les Praz de Chamonix – frazione di Chamonix-Mont-Blanc, comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Praz-Coutant – frazione di Passy, comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Praz-sur-Arly – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)

Italia 
 Grand Praz – frazione del comune di Issime (Val d'Aosta)

Svizzera 
 La Praz – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)
 Praz – frazione di Mont-Vully, comune nel distretto di See (Canton Friburgo)
 Praz-de-Fort – frazione di Orsières, comune nel distretto di Entremont (Canton Vallese)

Persone 
 Mario Praz (1896-1982) – saggista, critico letterario e scrittore italiano
 Alessia Praz (1997) – ginnasta italiana

Sport 
 Praz de Lys - Sommand – stazione sciistica nei comuni di Taninges e Mieussy (Francia)
 Trampolino del Praz – trampolino situato a Courchevel (Francia)

Pagine correlate 
 Präz – ex comune svizzero ora frazione di Cazis, comune nella regione Viamala (Canton Grigioni)